DXX steht für:
 römische Zahlzeichen für 520
 Lac qui Parle County Airport (FAA-Code), Flughafen im Lac qui Parle County, Minnesota

.dxx steht für:
 Dateinamens-Endung von Austauschdateien im Drawing Interchange Style Extract Format von AutoCAD

Siehe auch:
 D20

Abkürzung